De UEFA Cupfinale van het seizoen 1976/77 is de 6e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 4 en 18 mei. Het Italiaanse Juventus nam het op tegen het Spaanse Athletic Bilbao. In totaal scoorde elk team twee keer, maar omdat Juventus als enige een uitdoelpunt wist te scoren, mochten de Italianen de beker in ontvangst nemen. Het was de eerste Europese trofee voor Juventus.

De heenwedstrijd werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Charles Corver.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1977
Europacupvoetbal 1976/77
Athletic Bilbao
Juventus FC
UEFA
UEFA